Francesco Mazzuoli (1643-1692)  – architetto e scultore italiano.
 Francesco Mazzuoli (1763-1839) – pittore italiano.
 Francesco Mazzuoli (1811-1890) – vescovo cattolico italiano.
 Francesco Mazzola o Mazzuoli (1503-1540) – pittore italiano noto come Parmigianino.